Radisson (metrostation) van de metro van Montreal
 Radisson (Quebec) - een plaats in Quebec, Canada
 Radisson (Saskatchewan) - een plaats in Saskatchewan, Canada
 Radisson (Wisconsin) - een plaats in Wisconsin
 Radisson Hotels & Resorts - een hotelketen
 Pierre-Esprit Radisson - een Franse ontdekkingsreiziger